Por Olimpíadas de 1992 você pode estar procurando:

 Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona, Espanha.
 Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, em Albertville, França.

Desambiguação